Sterz steht für:

 Sterz, einfache Mehlspeise
 Sterz (Zeitschrift), österreichisches Kulturmagazin
 Schwanz, Bürzel
 Haltegriff von Geräten, siehe Griff (Vorrichtung)
 Sterz, langer Balken zum Ausrichten der Flügel von Windmühlen gegen den Wind

Sterz ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Sterz († 1366), deutscher Söldnerführer
 Bernhard Sterz (* 1962), deutscher Verwaltungsjurist
 Klaus Sterz (* 1946), deutscher Fußballspieler 
 Kristina Sterz (* 1974), deutsche Fernsehmoderatorin
 Regina Sterz (Regina Mader; * 1985), österreichische Skirennläuferin
 Vinzenz Sterz († 1828), österreichischer Techniker und Unternehmer

Sterz ist ein geographischer Name:
 Sterz (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Sterz (Gemeinde Gilgenberg), Ortschaft von Gilgenberg am Weilhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Stertz